Ausserwinkler ist der Familienname von:

 Hans Ausserwinkler (1919–1989), österreichischer Politiker
 Michael Ausserwinkler (* 1957), österreichischer Mediziner und Politiker